Лесные Поляны — посёлок в Омутнинском районе Кировской области, административный центр Леснополянского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в левобережье верховьев реки Песковка в 4 км от Вятки, в 4 км к юго-востоку от пгт Песковка, в 40 км к северо-востоку от Омутнинска и в 165 км от Кирова. Окружён лесами.

На краю посёлка находится ж.-д. станция Лесные Поляны на ветке Яр — Лесная. Вблизи посёлка проходит автодорога Омутнинск — Кирс.

Улицы: Пионерская, Почтовая, Победы, Строителей, Труда, Трактовая, Рабочая, Мира, Школьная, Лесная, Советская, Железнодорожная, Кооперативная, Комсомольская.

История 
В 1963—2005 гг. имел статус посёлка городского типа.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО посёлок является центром Леснополянского сельского поселения.

Население 

Историческая численность населения: 1970 — 3123 чел., 1979—2926 чел..

Национальный состав: русские, коми, удмурты, татары, украинцы и др..

Примечания 

Населённые пункты Омутнинского района
Бывшие посёлки городского типа Кировской области